Desa Cipanengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipanengah (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 106,91), Jawa Barat, 
 Desa Cipanengah (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 106,74), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar